Ха́лле ():

Населённые пункты 
 Халле (Галле) — город в германской федеральной земле Саксония-Анхальт, университетский центр.
 Халле — коммуна в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Халле — коммуна в германской федеральной земле Нижняя Саксония (район Хольцминден).
 Халле — коммуна в германской федеральной земле Нижняя Саксония (район Графство Бентхайм).
 Халле — коммуна в бельгийской провинции Фламандский Брабант (округ Халле-Вилворде).
  — бельгийский футбольный клуб из Халле.

Фамилия 
 Халле, Гуннар (род. 1965) — норвежский футболист и тренер.
 Халле, Моррис (1923—2018) — американский лингвист.
 Халле, Чарльз (1819—1895) — британский пианист и дирижёр.

См. также 
 Галле
 Брюссель-Халле-Вилворде — бывший избирательный округ в Бельгии.